al-Ma'mun (DMG al-Maʾmūn „der Zuverlässige“, „Vertrauenswürdige“) ist der Name oder Beiname folgender islamischer Herrscher:
                                                                            
 der Abbaside Abu Dscha'far Abdallah al-Ma'mun, 813–833 Kalif von Bagdad
 die beiden Choresm-Schahs Abu Ali Ma'mun I. ibn Muhammad (reg. 995–997) und Abu l-Abbas Ma'mun II. ibn Ma'mun (I.) (reg. 1008–1017) aus der Dynastie der Ma'muniden
 der Hammudide (Idriside) Al-Qasim al-Ma'mun, 1018–1021 sowie 1023 Kalif von Córdoba und gleichzeitig Herrscher in Málaga, Sevilla, Ceuta und Alcegiras
 der Dhu’nunide Abu l-Hasan Yahya (I.) al-Ma'mun, 1043–75 Emir von Toledo
 der Almohade Abu l-Ula Idris (I.) al-Ma'mun, 1227–1232 Kalif in Teilen des Maghrebs und der Iberischen Halbinsel  

Wegen der Nähe zumindest der genannten Kalifen zur vermeintlichen Häresie gegenüber dem orthodoxen Islam bzw. zur Schia ist al-Ma'mun heute bei der Namenssuche für Neugeborene in sunnitisch-islamischen Familien nicht mehr populär und somit eher selten – im Gegensatz zu den meisten anderen Kalifen- oder Sultansnamen. Schiitische Familien bevorzugen eher typisch schiitische Namen.

Siehe auch:
 Mamoun (andere Schreibweise)
 Maamoun